Tabăra lui Lazlo () este un serial animat american creat de Joe Murray pentru Cartoon Network. Este vorba despre un maimuțoi brazilian numit Lazlo, un elefant indian Raj și un rinocer excentric numit Clam. Ei locuiesc în Tabăra Rinichi, împreună cu Maestrul Lumpus, Slăbănogul, asistentul maestrului Lumpus, și ceilalți prieteni ai lui Lazlo. Ei sunt Samson, Edward, Dave, Ping-Pong, Chip, Skip și alții.

Tabăra lui Lazlo a fost produs de Cartoon Network Studios. Stilul său de umor este asemănător cu serialul anterior al lui Joe Murray Aventurile lui Rocko. Serialul a fost difuzat din 8 iulie 2005 până pe 27 martie 2008 în decursul a cinci sezoane, 61 de episoade și un episod special de o oră intitulat Unde este Lazlo?. În timpul difuzării sale, serialul a câștigat trei Premii Emmy și un Premiu Pulcinella și a fost nominalizat la încă un Premiu Emmy și un Premiu Annie. Spin-offuri media includ DVD-uri, promoție la restaurant, un joc video și lansări digitale de descărcat.

Povestea 
Dincolo de lacul Lacustru este Tabăra Veverițelor și Cabana Ghinda, unde locuiesc multe veverițe care sunt fete și sunt prietene cu cercetașii. Cele trei veverițe importante din Cabana Ghinda sunt mangusta Patsy, care-l iubește pe Lazlo, girafa Nina, care este foarte inteligentă și aligatorul Gretchen, căreia îi e foame oricând și vrea să-i mănânce pe toți din jurul ei.

Celelalte veverițe sunt Almondine, Amber, Honey, Tootie, Susie, maestra de veverițe Jane Doe și asistenta ei, Miss Mucus, care-i urăște pe cercetași.

Cabana Jeleu 
Este cabana lui Lazlo, Raj și Clam. Sunt cei care fac faptele bune enervând pe toată lumea ori cu ele ori cu jocurile prostești pe care le joacă. Raj este un elefant crem ce se organizează perfect. Lazlo este un maimuțoi roșcat cu un simț al umorului și al aventurii ridicat, iar Clam este un rinocer gălbui aparent nu prea deștept dar are talent la pictură și la cântatul la sticlă.

Episoade

Note

Legături externe 
 
 
 Sit oficial 

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație